Пара Валерия Соловьёва / Марина Заневская выигрывает титул.

Общая информация 
Во второй раз в истории американского турнира Большого шлема в этом разряде соревнование выигрывает пара из бывшего СССР. В 2001 году титул достался чисто российскому дуэту.

US Open становится вторым турниром Большого шлема в этом разряде, покорившимся представительнице Украины; ранее в 2000 году Татьяна Перебийнис выиграла Уимблдонский турнир.

Через два года Заневская станет также первой украинкой, выигравшей Roland Garros в парном разряде среди девушек.

Посев 

  Кристина Младенович /  Сильвия Нирич (Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Айла Томлянович (Четвертьфинал)
  Елена Богдан /  Ноппаван Летчивакан (Финал)
  Мэллори Бердетт /  Слоан Стивенс (Второй раунд)

<ol start="5">
 Рихел Хогенкамп /  Ксения Кириллова ''(Первый раунд)
 Яна Бучина /  Хезер Уотсон ''(Первый раунд)
 Дарья Гаврилова /  Ирина Хромачёва ''(Полуфинал)
 Ульрикке Эйкери /  Май Граге ''(Первый раунд)

Сетка

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Елена Богдан  Ноппаван Летчивакан
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[7]
| RD1-seed02=6
| RD1-team02= Валерия Соловьёва  Марина Заневская
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=[10]}}

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К.Младенович  С.Нирич
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[5]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Я.Чепелова  Ш.Шкамлова
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П.Лейкина  А. А. Маренко
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Корниш  К.Паливец
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К.Ан  Г.Мин
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т.Жуань  Э.Мутагути
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=[4]
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П.Каня  М.Линетт
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Р.Хогенкамп  К.Кириллова
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Фридзам  З.Хаас
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В.Сепеде  Ж.Шушаньи
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б.Капра  К.Долехиде
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[8]
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б.Болендер  Л.Херринг| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т.Чурович  Ю.Путинцева
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=r
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= У.Джабир  С.Чжэн
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Я.Бучина  Х.Уотсон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=[8]
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Я.Чепелова  Ш.Шкамлова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С.Корниш  К.Паливец
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[5]
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Ан  Г.Мин
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= П.Каня  М.Линетт
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=[7]
| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В.Сепеде  Ж.Шушаньи
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б.Болендер  Л.Херринг
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= У.Джабир  С.Чжэн
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=[5]
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Я.Чепелова  Ш.Шкамлова
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=[11]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Ан  Г.Мин
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[9]
| RD3-seed03=3
| RD3-team03=| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Б.Болендер  Л.Херринг
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[2]
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Я.Чепелова  Ш.Шкамлова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К.Дину  Г. С. Исидора
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Иноуэ  Р.Одзаки
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= М.Бердетт  С.Стивенс
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=В.Соловьёва  М.Заневская
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А.Черконе  Н.Скотт
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ж.Како  Н.Гиббс
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Т.Бабош  А.Томлянович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01=

Ссылки 
 

Юниоры
США